Бероун () — місто в Чехії, розташоване у Середньочеському краї. Є муніципалітетом з розширеними повноваженнями і адміністративним центром округу Бероун.

Місто розташоване в 30 км на північний захід від Праги, біля злиття річок Бероунка і Літавка. Площа — 31,3 км².

Історія 
Спочатку місто називалося На Броді (). Нову назву Берн (або Бероун, Верона) отримало у XIII столітті, коли Карл IV подарував йому статус міста. Бероун почав швидко розвиватися. У 1421 місто було захоплене Яном Жижкою, після чого його відбудували практично заново. Також місто постраждало під час Тридцятилітньої війни.

Пам'ятки 
Недалеко від центральної частини міста на схилі пагорба знаходиться медведаріум ( в якому живуть три ведмеді: Куба, Войта і Матей.

На вершині пагорба розташована оглядова вежа.

У місті відкритий музей Чеського карсту.

Населення

Міста-побратими 
  Condega, Нікарагуа
  Бжег, Польща
  Гослар, Німеччина
  Рейсвейк, Нідерланди

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 
Статті з джерелами з Вікіданих
Міста Чехії
Бероун (округ)